Усмешка — улыбка, сопровождаемая таким же движением рта, как и при смехе, насмешливое движение губ.

 Усмешка (литература) — разновидность фельетона и юморески, которая была введена в литературу известным сатириком Остапом Вишней.

См. также 
 Усмешка судьбы — польский чёрно-белый немой художественный фильм 1927 года.

Примечания